Den döende dandyn kan syfta på:

 Den döende dandyn – en målning av Nils Dardel
 Den döende dandyn (musikalbum) – ett album från 1986 av Magnus Uggla
 Den döende dandyn (film) – en TV-film från 1989 av Anders Wahlgren
 Den döende dandyn – om konstsamlaren Fredrik Roos – en biografi över Fredrik Roos av Karin Grundberg Wolodarski
 Den döende dandyn (bok) – en bok av Mari Jungstedt